Котляренко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Котляренко, Леонид Тихонович (1917—1969) — советский кинооператор.
 Котляренко, Михаил Григорьевич (1904—1980) — проходчик шахты № 10 комбината «Кузбассуголь» г. Осинники, Герой Социалистического Труда.
 Котляренко, Фёдор Макарович (1929—2016) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.